Пенсильва́нско-неме́цкий диале́кт (самоназв. Pennsilfaanisch-Deitsch, Deitsch, , ) — традиционный язык пенсильванских немцев, один из немецких диалектов в диаспоре, распространённый в небольших общинах в Северной Америке. Общее число носителей оценивается в 250—300 тысяч человек.

Пенсильванско-немецкий диалект восходит к (рейнско-)пфальцскому диалекту, который входит в рейнскофранкское наречие западносредненемецкой группы средненемецких диалектов верхненемецкого кластера («языка»).

На пенсильванско-немецком диалекте говорят потомки переселенцев XVII—XVIII веков из Западной и Южной Германии. В настоящее время он сохраняется в живом общении лишь в сельских общинах амишей и меннонитов.

Письменность 
Существует два способа написания на пенсильванско-немецком диалекте: первый — на основе американского варианта английского языка конвенций правописания; другой основан на стандартной немецкой орфографии.

Произношение 
Произношение немного отличается.
 a — ближе к русскому а
 ae — среднее между а и э
 e — ближе к русскому э
 i — ближе к русскому и
 ie/ieh/ih — долгое и
 o — открытое о
 u — ближе к русскому у
 aa/aah — долгое а
 e/ee/eeh/eh — долгое э
 ae — долгий звук между а и э
 o/oo/oh — о
 u/uu/uh — у
 au — ау
 ei — ай
 oi — ой
 b — б в начале слов, п в конце слов
 b'h — п
 ch — ч в начале слов, х в конце слов
 chs — кс
 d — д в начале слов, т в конце слов
 f — ф
 g/gg — г в начале слов, й в середине слов, к в конце слов
 g'h — к
 h — глухое х в начале слов, в конце слов не произносится
 j — ч
 k — кх
 l — л
 m — м
 n — н
 ng — носовое н
 p — пх
 q — кв
 r/rr — р
 s/ss — с
 sch — ш
 tsch — ч
 v — ф
 w — в
 x — кс
 y — й
 z — ц

Заметки
 Орфография основывается на системы Баффингтона—Барбы и происходит от Pennsylvania Dutch Dialect Project.
 Сочетание gg встречается только в середине слова.
 Буква h не произносится в середине и конце слова, но удлиняет предыдущую гласную.
 Буквы j и q используются только в заимствованных словах из английского языка.
 Буква r не произносится перед и после согласной, а в окончаниях -er и -ar произносится как а.

Примеры 
Пенсильванско-немецкий диалект, в первую очередь, являлся разговорным на протяжении всей истории, большая часть носителей делала попытки писать и читать на нём. Письмо на пенсивальванско-немецком диалекте является трудной задачей и для языка не существует никакого стандартного правописания вообще. В настоящее время существуют две конкурирующие разновидности, а многочисленные орфографические (т.е. орфография) системы были основаны на физических лицах, пытающихся писать на диалекте. Одна из «школ», как правило, следует правилам американской английской орфографии, другие — правилам стандартной немецкой орфографии. Выбор письменности не подразумевает никакой разницы в произношении. Для сравнения, перевод на пенсильванско-немецкий диалект молитвы Господней, используя различные системы правописания, содержится в книге общих молитв и представлен ниже. Текст во второй колонке иллюстрирует систему, основанную на американском английском правописании. В тексте в третьей колонке, с другой стороны, используется система, основанная на стандартном немецком языке. В первой колонке представлен русский синодальный перевод, а стандартная немецкая версия — в пятой колонке. (Примечание: немецкая версия молитвы «Отче наш», которая, скорее всего, использовалась немцами Пенсильвании, происходит в большинстве случаев из перевода Нового Завета Мартина Лютера).

Примечания

Ссылки

Организации 
 German Society of Pennsylvania 
 The Pennsylvania German Society 
 Deutsch-Pennsylvanischer Arbeitskreis / German-Pennsylvanian Association

На пенсильванско-немецком 
 Hiwwe wie Driwwe — The Pennsylvania German Newspaper 
 Deitscherei.org — Fer der Deitsch Wandel 
 Amisch.de — Pennsylvaniadeutsch Board

Сведения 
 Pennsylvania German in non-Amish, non-Mennonite communities
 From the Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online 
 https://web.archive.org/web/20030606082107/http://township.wellesley.on.ca/deitsch.htm
 Possible explanations for the confusion of names 
 John Schmid is an Ohio-based Christian minister who sings in Pennsylvania German.
 Алфавит и произношение 

Средненемецкие диалекты
Немецкие диалекты в США